Ischioceratops — род растительноядных динозавров из семейства Leptoceratopsidae, живших во времена верхнемеловой эпохи (кампанский век) на территории современного Китая. Включает единственный типовой вид — Ischioceratops zhuchengensis.

Открытие и изучение 
В 2015 году экспедиция под руководством И. Хе, работавшая в Шаньдуне, обнаружила часть скелета динозавра. В том же году динозавр был описан по голотипу ZCDM V00016, как вид Ischioceratops zhuchengensis. Название дано из-за особенностей костей таза.

Описание 
Хвостовые позвонки в проксимальной части повышаются. Подвздошная кость имеет необычную форму.

Систематика 
Согласно филогенетическому исследованию семейства Leptoceratopsidae 2015 года, Ischioceratops является сестринским таксоном рода Montanoceratops:

Примечания 

Leptoceratopsidae
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2015 году